Дми́трий Киселёв:
 Киселёв, Дмитрий Александрович (род. 1994) — российский гандболист.
 Киселёв, Дмитрий Васильевич (1868—1937) — член IV Государственной думы от Орловской губернии.
 Киселёв, Дмитрий Игоревич (род. 1978) — российский режиссёр и клипмейкер.
 Киселёв, Дмитрий Константинович (род. 1954) — российский журналист и телеведущий, генеральный директор агентства «Россия сегодня», заместитель генерального директора ВГТРК. Киселёв, Дмитрий Михайлович (1775—1843) — донской войсковой старшина.